Ашер () — американский певец и актёр. Один из самых коммерчески успешных R&B-музыкантов афроамериканского происхождения. В настоящее время продано более 65 миллионов копий его альбомов по всему миру. Выиграл семь премий «Грэмми», четыре премии World Music Awards, четыре премии American Music Award и девятнадцать премий Billboard Music Awards. Владелец собственной звукозаписывающей компании US Records. Он занимает 21 место в списке самых успешных музыкантов по версии «Billboard», а также первое место в списке самых успешных музыкантов 2000-х годов. В 2010 году журнал «Glamour» включил его в список 50 самых сексуальных мужчин.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

1990

2000

2010 

Примечания:
  Выпущен только в США; в других странах был в чартах, транслировался по радио и загружался через Интернет.
  Выпущен в Великобритании как сингл с двумя сторонами «А».
  Выпущен в Великобритании вместе с синглом P. Diddy «I Need a Girl (Part One)».

В качестве приглашенного артиста

Промосинглы 

Примечания:
  Релиз был только в чартах Bubbling Under Hot 100 Singles / Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles charts.
  Выпущен только в Австралии; в других странах был в чартах, транслировался по радио и загружался через Интернет.

Прочие песни в чартах

Прочие альбомы

Саундтреки

Видеоальбомы

Примечания 

Ашер
Ашер
Ашер